A hollandiai Dordrechtben rendezték a rövidpályás gyorskorcsolyázók 19. kontinensbajnokságát 2015. január 23. és január 25. között.

A Knoch Viktor, Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Burján Csaba összetételű férficsapat az 5000 méteres döntőben a házigazda hollandokat megelőzve – de az oroszok mögött – másodikként értek be a célba. Ugyanakkor a Heidum Bernadett, Lajtos Szandra, Bácskai Sára Luca, Jászapáti Petra alkotta női staféta az olaszokkal vívott nagy csatát a 3000 méteres fináléban, a célba azonban a magyarok értek be hamarabb, ezzel megszerezve a bronzérmet.

Az egyéni viadalok során Knoch Viktor 1500 méteren, Liu Shaolin Sándor pedig 500-on lett ötödik. A nőknél Heidum Bernadett 1500-on B-döntős volt, s ott a második helyen ért célba, így kilencedikként zárt a táv összesített eredménylistáján, amelyen Jászapáti Petra 24. lett.

Keszler Andrea az 1500 méteres verseny selejtezőjében olyan szerencsétlenül esett át az előtte lévő két bukott vetélytársán, hogy eltört a lába.

Eredmények

Éremtáblázat

Éremszerzők

A versenyen részt vevő nemzetek 
Az Eb-n 28 nemzet 132 sportolója – 76 férfi és 56 nő – vett részt, az alábbi megbontásban:

F = férfi, N = nő

Versenyszámok

Férfiak

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

3000 m-es szuperdöntő

5000 m-es váltó

Nők

Összetett

500 m

1000 m

1500 m

3000 m-es szuperdöntő

3000 m-es váltó

Jegyzetek 

E
Rövidpályás gyorskorcsolya-Európa-bajnokság